Мигел Аррайнс ди Аленкар (Арраес, ; 15 декабря 1916, Ресифи — 13 августа 2005, там же) — бразильский юрист и политический деятель. Был депутатом собрания штата (в 1951—1959 годах), мэром Ресифи (в 1960—1963 годах), трижды федеральным депутатом (в 1983—1987, 1991—1994 и 2003—2005 годах) и трижды губернатором штата Пернамбуку (в 1962—1964, 1987—1990 и 1995—1999 годах).

Биография 
Аррайнс родился в Арарипе в штате Сеара, но перебрался в Пернамбуку после окончания юридического факультета Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Губернатор при Гуларте 
В период президентства Жуана Гуларта в 1961—1964 годах — губернатор Пернамбуку. Был избран в 1962 году от Социальной рабочей партии, поддержанный также Бразильской коммунистической партией и отдельными секторами Социал-демократической партии, получив 47,98 % голосов и победив представителя сахарозаводческой олигархии Жуана Клеофаса. 

Его правительство считалось одним из самых левых в стране: Аррайнс добился увеличения минимальной заработной платы сельскохозяйственным рабочим, оказывал решительную поддержку созданию профсоюзов, крестьянских союзов и общественных объединений, выступал за аграрную реформу и принятие мер по ускорению социально-экономического развития слаборазвитых северо-восточных районов Бразилии.

Переворот и эмиграция 
После военного переворота 1964 года, приведшего к свержению президента Гуларта, Аррайнс отказался уйти в отставку с поста губернатора Пернамбуку и был арестован военным режимом, после чего сослан в тюрьму на острове Фернанду-ди-Норонья. Аррас оставался в заключении в течение 11 месяцев, а затем получил в 1965 году убежище в Алжире, где оставался важным голосом бразильской левой оппозиции и ратовал за полную деколонизацию Африки. В политической эмиграции провёл 14 лет и вернулся в Бразилию по амнистии в 1979 году.

В политике после диктатуры 
В 1982 году был избран федеральным депутатом от Партии бразильского демократического движения и прогресса, а в 1986 году от неё же был во второй раз избран губернатором Пернамбуку; в этот срок его правительство интенсивно работало над поддержкой мелких фермеров и электрификацией сельских районов.

В 1990 году вступил в Социалистическую партию Бразилии и был вновь избран губернатором от социалистов в 1994 году в возрасте 78 лет. Выступал одним из главных оппонентов президента Фернанду Энрики Кардозу, из-за чего столкнулся с серьёзным противодействием, включая забастовку гражданской и военной полиции, после чего потерпел поражение на очередных выборах в 1998 году.

Свои последние выборы выиграл в 86-летнем возрасте в 2002 году, когда его избрали в Палату депутатов Бразилии большинством голосов от штата Пернамбуку. На тогдашних президентских выборах кандидат Соцпартии занял третье место и, как и Аррайнс, поддержал во втором туре Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Смерть и память 

Аррас был госпитализирован 16 июня 2005 года с подозрением на лихорадку денге. Спустя 59 дней в отделении интенсивной терапии в Ресифи политик умер 13 августа. Причиной смерти был назван септический шок, вызванный респираторной инфекцией, осложнённой почечной недостаточностью. Похоронен на кладбище Санту-Амару в Ресифи.

В конце 2008 года вдова Магдалена Аррайнс создала Институт Мигела Арраеса. Имя бывшего губернатора Пернамбуку, слывшего бескомпромиссным защитником бедных, 25 сентября 2018 года было включено в Книгу героев Отечества и свободы — кенотаф в столице Бразилиа с перечислением национальных героев страны.

Дед политика Эдуарду Кампуша, также губернатора Пернамбуку из Социалистической партии, адвоката и писателя Антониу Кампуша и актрисы Луизы Аррайнс.

Библиография 
 ARRAES, Miguel. A democracia e a questão nordestina. Recife: Editora ASA, 1985. 76 p.
 ARRAES, Miguel. A nova face da ditadura brasileira. Lisboa: Seara Nova, 1974. 142 p.
 ARRAES, Miguel. A questão nacional e a crise. Brasília : Câmara dos Deputados, 1993.
 ARRAES, Miguel. A questão nacional e os problemas do nordeste. Brasília : Câmara dos Deputados, 1984. 8 p.
 ARRAES, Miguel. Brazil:the people and the power (trad. do francês por Lancelot Sheppard, de Brésil, le pouvoir et le people).  Harmondsworth: Penguin, 1972. 232 p.
 ARRAES, Miguel. Conversações com Arraes. (Entrevistadores: Cristina Tavares e Fernando Mendonça). Belo Horizonte : Vega, 1979. 131 p.
 ARRAES, Miguel. Le Brésil: Le peuple et le pouvoir. François Maspéro, 1970. 259 pp
 ARRAES, Miguel. O jogo do poder no Brasil. São Paulo: Alfa-Ômega, 1981.
 ARRAES, Miguel. O jogo do poder no Brasil. 2. ed. rev. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982.
 ARRAES, Miguel. Palavra de Arraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.
 ARRAES, Miguel. Palavra de Arraes. Textos de Miguel Affaes; depoimentos de Antônio Callado et al. Carta de François Mauriac. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1965. 165 p.
 ARRAES, Miguel. Pensamento e ação política. (apresentação de Antônio Callado; organização de Jair Pereira et al. Rio de Janeiro: Topbooks, c1997. 514 p.
 LIMA, Haroldo. Privatização da CHESF e transposição do rio São Francisco. (com artigos de Miguel Arraes, Josaphat Marinho e Luiz Flávio Cappio). Brasília: Câmara dos deputados, 2000.
 MORAES, Eldenor. Arraes : o mito pelo avesso. Recife : Editora Comunicarte, 1994. 142 p.
 TCHAKHOTINE, Serge. A mistificação das massas pela propaganda política. Trad. Miguel Arraes. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1967. 609 p.
 ZAMORA, Pedro (Jocelyn Brasil). Arraes, um ano de governo popular. Rio de Janeiro: Edições Opção, 1980. 107 p.

Примечания 

Социалисты Бразилии
Мэры Ресифи
Губернаторы Пернамбуку
Члены Палаты депутатов Бразилии
Члены Бразильского демократического движения
Выпускники Федерального университета Рио-де-Жанейро
Юристы Бразилии
Публицисты Бразилии
Национальные герои Бразилии
Депутаты Законодательного собрания штата Пернамбуку